Урманчеев — фамилия; имеет женскую форму Урманчеева.
 Урманчеев, Равиль Мнирович (23 марта 1954, Кронштадт, РСФСР — 2 октября 2015, Тверь, Российская Федерация) — советский и российский хоккеист и тренер, заслуженный тренер России.
 Урманчеева, Екатерина Муратовна (род. 9 октября 1964) — театральный и музыкальный менеджер, продюсер, в прошлом киноактриса.